Renouard de Bussière ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Renouard de Bussière (1804–1887), französischer Bankier, Industrieller und Politiker 
 Mélanie Renouard de Bussière (1836–1914), Salonnière in Paris